Акбиик — название географических объектов:

Россия 
 Акбиик — хребет Башкирского (Южного) Урала;
 Акбиик — высшая вершина хребта Яшкады, Башкирия;
 Акбиик — высшая вершина хребта Базал, Башкирия;

Казахстан 
 Акбиик (бывшее Куйбышево) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.
 Акбиик — пещера в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.